Szerencsevadászok – 1966-os amerikai film Richard Brooks rendezésében
 Szerencsevadászok – 1970-es amerikai film Lewis Gilbert rendezésében
 Szerencsevadászok – 1995-ös hongkongi film Ringo Lam rendezésében
 Szerencsevadászok – 2015–2017 között sugárzott ír televíziós sorozat